Алигарх:

 Алигарх — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Алигарх — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.